Siebenkäs steht für:

 Siebenkäs, ein Werk von Jean Paul

Siebenkäs ist der Familienname von:

 Johann Siebenkäs (1714–1781), deutscher Organist und Komponist

Siehe auch:
 Siebenkees